3 miejscowości w Polsce 
 Kownatki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Kownatki – zlikwidowany przystanek kolejowy w tej wsi
 Kownatki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Kownatki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo